Липинская — женская форма фамилии . Известные носительницы:
 Липинская, Гражина (1902—1995) — польский общественный деятель, глава восточного отдела военной разведки Армии Крайовой, подполковник Войска Польского, педагог и писательница.
 Липинская, Ксения Антоновна (1900—1987) — революционерка, активный участник установления Советской власти в Минусинском крае, красногвардеец, педагог и пропагандист. См. также 
 Липиньская, Марта (род. 1940) — польская актриса
 Липинская волость
 Липински